Chevrolet Monza ist die Bezeichnung folgender Automodelle:

 Chevrolet Monza (Vereinigte Staaten)
 Chevrolet Monza (Brasilien)
 Chevrolet Monza (China)